Az 1994–1995-ös magyar férfi vízilabda-bajnokság a nyolcvannyolcadik magyar vízilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizenkét csapat indult el, a csapatok két kört játszottak. Az alapszakasz után az 1-6. helyezettek play-off rendszerben játszottak a bajnoki címért.

Az ÚVK Eger új neve ÚVMK Eger lett.

Alapszakasz 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Rájátszás 
Elődöntőbe jutásért: BVSC-Westel–Szegedi VE 10–6, 9–10, 7–8 és Tungsram SC–Ferencvárosi TC-Vitasport 10–11, 9–10

Elődöntő: Vasas SC-Plaket–Szegedi VE 6–5, 8–6 és Újpesti TE-Office & Home–Ferencvárosi TC-Vitasport 6–8, 9–4, 13–8

Döntő: Vasas SC-Plaket–Újpesti TE-Office & Home 6–9, 5–7

A góllövőlista élmezőnye

Források 
Gyarmati Dezső: Aranykor (Hérodotosz Könyvkiadó és Értékesítő Bt., Budapest, 2002.)
Magyar sportévkönyv 1996

Vízilabda-bajnokság évei
Magyarférfivízilabdabajnokság
Magyarférfivízilabdabajnokság